Ein Lebenskünstler ist allgemein eine Person, die es versteht, aus allen Situationen im Leben das Beste zu machen; speziell steht Lebenskünstler für:

 Lebenskünstler (Film) (You Can't Take It With You), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Capra aus dem Jahr 1938
 Alexander, der Lebenskünstler (Alexandre le bienheureux), französischer Spielfilm von Yves Robert aus dem Jahr 1968
 Lebenskünstler (ORF), österreichische Prominenten-Talkshow

Siehe auch:
 Lebenskunst